

Persone 
 Kjersti Grini – ex pallamanista e allenatrice di pallamano norvegese
 Lars Grini – ex saltatore con gli sci norvegese

Storia 
 Grini –  campo di concentramento nazista a Oslo, Norvegia